Der Kanton Noroy-le-Bourg war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul, im Département Haute-Saône und in der Region Franche-Comté. Sein Hauptort war Noroy-le-Bourg.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Noroylebourg
Aufgelöst 2015